La dénomination « type E » peut faire référence à :

 Automobile
 Audi Type E, modèle d'automobile Audi produite de 1913 à 1924
 Jaguar Type E,  voiture de sport fabriquée par le constructeur automobile Jaguar
 Renault Type E, voiture de compétition construite par Renault
 Chemin de fer
 EMD type E, ligne de locomotives diesel pour train de voyageurs construites par Général Motors Electro-Motive Division
 Wagon de type UIC-E, modèle de wagon normalisé
 Astronomie
 Astéroïde de type E, censé être composé d'enstatite MgSiO3, avec une surface analogue aux achondrites

Voir également 

 E-Type, alias Bo Martin Erik Eriksson, musicien suédois de musique électronique.